Criminoso
Ou ainda:
Touro Bandido — um touro notório
Bandido (canção) — canção que representou a Espanha no Eurovisão 1990
Bandidas — filme estadunidense
Bandido (filme) — filme de 1956

Ver também

Desambiguação